Showtime Networks Inc. — американская развлекательная компания, владеющая телеканалами платного телевидения включая телеканал Showtime. Является дочерней компанией Paramount Global.

История 
Компания была основана в 1983 году как Showtime / The Movie Channel, Inc. после того как Viacom и Warner-Amex Satellite Entertainment (сейчас Viacom International Media Networks) объединили свои премиальные телеканалы Showtime и The Movie Channel в одно подразделение.

В 1985 году Warner Communications продал свою половину компании Viacom International Media Networks, тем самым сделав компанию дочерней Viacom. В 1988 году компания была переименована в Showtime Networks Inc.

Телеканалы, принадлежащие Showtime Networks

Год в скобках обозначает, когда каждый из телеканалов был присоединен к Showtime. 
 Showtime (1983)
 The Movie Channel (1983)
 The Movie Channel Xtra (1999)
 Flix (1992)
 Smithsonian Channel (2007)

Примечания